Marcus Hahnemann – calciatore statunitense con passaporto tedesco
Samuel Hahnemann – medico tedesco, fondatore della medicina alternativa chiamata omeopatia